Schtroumpf ou Schtroumpfs peut faire référence à :
 Les Schtroumpfs, personnages de fictions héros de la série de bande dessinée homonyme, ayant inspiré de nombreux produits dérivés parmi lesquels :
 Les Schtroumpfs (1981-1989), série télévisée d'animation américaine ;
 Les Schtroumpfs (2011), film américain de Raja Gosnell ; 
 Les Schtroumpfs 2 (2013), film américain de Raja Gosnell ; 
 Les Schtroumpfs et le Village perdu (2017), film américain de Kelly Asbury ;
Les Schtroumpfs (2021), série télévisée d'animation franco-belge ;
 plusieurs jeux vidéo (voir Liste des jeux vidéo Les Schtroumpfs), dont :
 Les Schtroumpfs (1982) ; 
 Les Schtroumpfs (1994) ; 
 Les Schtroumpfs (1999). 

 Schtroumpf, nom des Cahiers de la bande dessinée de 1969 à 1984.

 Syndicat des commissaires de la Police nationale française, parfois surnommé le « Schtroumpf ».

Voir aussi 

 Le schtroumpfage, une méthode de blanchiment d'argent